A K osztály több dolgot is jelölhet:

 A K színképtípusú csillagokat

A haditengerészetnél:
A második világháborúban alkalmazott német K osztályú könnyűcirkálókat (K mint Königsberg osztály).
Az amerikai K osztályú léghajókat.
A második világháborús brit K osztályú rombolókat.
K osztályú tengeralattjárókat
Amerikai K osztályú tengeralattjárókat
Brit K osztályú tengeralattjárókat
Norvég K osztályú tengeralattjárókat
Szovjet K osztályú tengeralattjárókat